Фу Хайфэ́н (, род. 23 августа 1983 года) — китайский бадминтонист, двукратный олимпийский чемпион в мужском парном разряде (2012 и 2016), многократный чемпион мира. Один из сильнейших игроков в парном разряде в истории бадминтона.

Фу Хайфэн родился в 1983 году в уезде Хуэйлай городского округа Шаньтоу провинции Гуандун. В 2006, 2009, 2010 и 2011 годах выигрывал чемпионаты мира. На Олимпийских играх 2008 года Фу Хайфэн был серебряным призёром, на Олимпийских играх 2012 года завоевал золотую медаль.

Примечания

Ссылки 
 

Бадминтонисты Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по бадминтону
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года